Fernanda Brito (ur. 14 lutego 1992 w Santiago) – chilijska tenisistka.

W przeciągu kariery wygrała trzydzieści turniejów singlowych i trzydzieści cztery deblowe rangi ITF. 8 października 2018 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 279. pozycję, natomiast 14 września 2015 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 380. miejsce.

Tenisistka reprezentowała także swój kraj w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Chilijskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Santiago
Urodzeni w 1992